Neosaissetia är ett släkte av insekter. Neosaissetia ingår i familjen skålsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skålsköldlöss
Neosaissetia